Bemporad ist der Familienname folgender Personen:
 Azeglio Bemporad (1875–1945), italienischer Astronom
 Giovanna Bemporad (1928–2013), italienische Dichterin und Übersetzerin